Almond kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 The Almond, bergstopp

USA 

 Almond (ort i USA, New York), Allegany County, 
 Almond (ort i USA, Wisconsin), Portage County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar